Финал чемпионата мира по футболу 1994 года —  финальный матч чемпионата мира 1994 года, который прошёл 17 июля на стадионе «Роуз Боул» в Пасадине (Калифорния). В матче приняли участие сборные Бразилии и Италии.

Впервые за всю историю чемпионатов мира финал завершился вничью, также впервые в финале не было забито ни одного мяча.
Победитель матча определился в серии послематчевых пенальти. Чемпионами стали игроки сборной Бразилии, выиграв в серии пенальти у сборной Италии со счётом 3:2. 

При этом, ещё до начала чемпионата в итальянской сборной прошла жеребьёвка номеров. Дело в том, что на предыдущем чемпионате мира (в Италии) сборная этой страны уступила по пенальти в полуфинале сборной Аргентины и номер 17 игрока Донадони, который первым промахнулся в том матче, игроки считали несчастливым. 
После первого жребия номер 17 выпал Р. Баджо, считавшемуся на тот момент важнейшим игроком сборной. На этот результат главный тренер Арриго Сакки заявил, что такой жребий не годится, и команда провела вторую жеребьёвку, из которой Сакки заранее исключил Баджо, а также капитана сборной Ф. Барези и основного вратаря Дж. Пальюку. Номер 17 выпал Эвани. Но попытка «обмануть судьбу» не удалась — в финале в серии пенальти не забили оба полевых игрока, исключённых Сакки из повторной жеребьёвки. В то же время игравший под «несчастливым» 17 номером Эвани свой пенальти забил.

В момент празднования чемпионства бразильские футболисты развернули на поле плакат, посвящённый погибшему 1 мая трёхкратному чемпиону Формулы-1 Айртону Сенне.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Кошмар миллионов. Вся правда о самом трагичном пенальти в истории футбола Исполнилось 28 лет со дня промаха Баджо в финале чемпионата мира по футболу // 17.07.2022

1994
Финал
Июль 1994 года
События 17 июля
1994
1994
Международные спортивные соревнования в Калифорнии
Спортивные соревнования в Пасадине